Impreza – przedsięwzięcie organizowane w celach rozrywkowych, propagandowych lub dochodowych,
 Przyjęcie
 Impreza na orientację

Inne znaczenia
 Subaru Impreza